El término utrículo se puede referir a:

En botánica 
 un tipo de aquenio.

 Utrículo, vesícula constituida por hojas en el género Utricularia.
 En medicina

 Utrículo prostático. Pequeña hendidura localizada en la uretra prostática.
 Utrículo (oído). Una porción del oído interno.